Agência Europeia de Medicamentos - um organismo da União Europeia
 Europa, Oriente Médio e África - designação de uma região geográfica